Tanum ist der Name

einer schwedischen Gemeinde, siehe Tanum (Gemeinde)
historischer Felsritzungen, siehe Felsritzungen von Tanum